Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Russell''' :

 L' est un destroyer de l'US Navy de classe Sims lancé en 1938 ;
 L' est un destroyer de l'US Navy de classe Arleigh Burke lancé en 1993.

Voir aussi 
 

Russell